

Населенні пункти 
 Калуга — місто в Росії, обласний центр.
 Калуга — село у Федорівському районі Саратовської області.
 Калуга — село в Орловському районі Орловської області.
 Калуга — село в Україні, Березнегуватському районі Миколаївської області.

Персони 
 Калуга Василь Іванович — український графік.
 Калуга Ганна Максимівна — художниця декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка)

Транспорт 
 Аеропорт (авіація)
  (Грабцево) — міжнародний аеропорт за ~ 6 км NE від центру міста Калуги.

 Залізничні станції
 Калуга-1 — залізнична станція у місті Калуга, Калузька область, Росія
 Калуга-2 — залізнична станція у міському окрузі Калуга, розташована за ~ 12 км від центру міста (Київський напрямок Московської залізниці).

Інше 
 Калуга (Huso dauricus) — риба родини осетрових.